De Peugeot Bipper is een bestelwagen, ontwikkeld in een samenwerking tussen PSA Peugeot Citroën, FIAT en Tofaş. De Bipper wordt, naast de soortgelijke modellen Fiat Fiorino en Citroën Nemo, geassembleerd door Tofaş in Turkije. De auto is gebaseerd op het platform van de Fiat Grande Punto.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

Bipper
Bestelwagen